Manit može značiti:

 Manit, kemijski spoj
 Manit (indijanci), indijanska mitologija